Tashigar Sur es uno de los gares o centros de enseñanza dzogchen en Sudamérica. Se encuentra en El Durazno, a 5 km de Tanti, en la provincia de Córdoba (Argentina).

Comunidad Dzogchen Internacional 
Los gares (centros principales de enseñanza) son:
 Merigar Oeste en Italia
 Merigar Este en Rumania,
 Tashigar Sur en Argentina
 Tsegyalgar Este en Estados Unidos
 Tsegyalgar Oeste en México y
 Namgyalgar en Australia.

La sangha (comunidad) dzogchen es un espacio de aprendizaje e intercambio entre las personas que comparten este mismo sendero.

Dzogchen

Yantra yoga 

El yantra yoga, es un antiguo sistema de yoga tibetano, transmitido en el siglo VII por el maestro Vairochana, y difundido en Occidente por el maestro Chogyal Namkhai Norbu.

Se basa en la integración entre movimiento y respiración; esto aporta a la armonización de la propia energía y a encontrar una condición mental calma y relajada.

Danza del vajra 

En las enseñanzas dzogchen, el sonido y el movimiento son muy importantes porque son los medios para integrarse en el estado de contemplación. La danza del vajra es principalmente una práctica para armonizar la energía del individuo. Si se tiene un conocimiento más profundo del significado de la danza, se vuelve un método para integrar las tres existencias del cuerpo, la voz y de la mente en el conocimiento del estado de contemplación.

La integración es uno de los objetivos más importantes de un practicante de dzogchen. La danza del vajra es practicada sobre un mandala que representa la correspondencia entre la dimensión interna del individuo y la dimensión externa del mundo.

Hogar de la comunidad dzogchen 
La Comunidad Dzogchen es una asociación de personas que, además de continuar con su vida cotidiana normal, están profundamente conectados como practicantes de la enseñanza dzogchen transmitida por Chogyal Namkhai Norbu. El núcleo de la comunidad dzogchen se desarrolló en Italia a mediados de los años setenta. A partir de allí se difundió por todo el mundo, dando origen a diversos centros (gares) dirigidos por entidades representativas (los gakyiles). Estos gars no son monasterios, sino lugares donde se pueden reunir los miembros, estudiar y practicar, organizar retiros personales o colectivos, participar en cursos y eventos culturales.

Un gar no es una comuna: la única persona autorizada a vivir en el gar es el gecköd o custodio, quien está a cargo por un máximo de dos años. Un gakyil internacional asiste en la coordinación de las actividades entre los gars.

El gakyil 

El gakyil representa al cuerpo de la comunidad dzogchen y consiste de tres, seis o nueve miembros, dependiendo de las necesidades y circunstancias. Su duración es de tres años como máximo. El gakyil está formado por tres secciones, cada una de las cuales es de diferente color: amarillo, rojo y azul, que corresponden a lo que de acuerdo a la enseñanza dzogchen, son las tres dimensiones de nuestra existencia: cuerpo, voz (o energía) y mente. Por lo tanto, el amarillo dirige las operaciones económicas y administrativas de la sangha (comunidad), ligadas al aspecto material o “cuerpo” del individuo. El rojo maneja el trabajo y los servicios de la comunidad, vinculados con la energía vital o “voz” de la persona. El azul guía las actividades culturales y educativas de la enseñanza, relacionadas con la “mente”.

Los gars 
Los gars son los centros principales de la comunidad dzogchen, donde es posible recibir, estudiar y practicar la enseñanza. Actualmente existen diversos gars y gakyils en el mundo, los cuales funcionan en estrecha colaboración sin ninguna jerarquía o subordinación entre ellos.

Véase también 
.

 Chogyal Namkhai Norbu
 Dalái Lama
 Budismo tibetano
 Budismo y ciencia
 |The Mirror - newspaper of the International Dzogchen Community by Chögyal Namkhai Norbu Rimpoche
 |Danza del Varja en [Tashigar Sur]
 Dzogchen and Zen (1984 (c), 1986) Norbu, Namkhai (Author); Simmons, Barrie (Translator); Lipman, Kennard (Editor) , Blue Dolphin Publishing. ISBN 0-931892-08-2
 The Crystal and the Way of Light: Sutra, Tantra and Dzogchen  (1988) Namkhai Norbu (Author), John Shane (Compiler, Editor) . Routledge & Kegan Paul. ISBN 0-7172-0833-2
 El cristal y la vía de la luz: Sutra, Tantra y Dzogchén (1995) Namkhai Norbu (Autor), John Shane (Compilador y Editor), Elías Capriles (Traductor). Editorial Kairós ISBN 84-7245-338-3
 The Cycle of Day and Night: An Essential Tibetan Text on the Practice of Contemplation (1987) Namkhai Norbu (Author), John Reynolds (Translator) . Station Hill Press. ISBN 0-88268-040-4
 Primordial Experience: An Introduction to Rdzogs-Chen Meditation (1987) Mannju`Shriimitra (Author) Namkhai Norbu and Kennard Lipman (Translators), Barrie Simmons (Colaborator) Lou Nordstrom and Kennard Lipman (Revisors) . Shambhala Publications. ISBN 0-87773-372-4
 The Dzogchen Ritual Practices (1991) Chögyal Namkhai Norbu (Author), Adriano Clemente (Tranalator) . Kailash Editions. Restricted distribution.
 Yantra Yoga by Chögyal Namkhai Norbu, Trans. by Adriano Clemente. Snow Lion Publications.
 Dream Yoga and the Practice of Natural Light  (1992)  Namkhai Norbu (Author), Michael Katz (Editor) . Snow Lion Publications. ISBN 1-55939-007-7
 Dzogchen - The Self-Perfected State (1996)  Chogyal Namkhai Norbu (Author), Adriano Clemente (Editor), John Shane (Translator) . Snow Lion Publications. ISBN 1-55939-057-3, ISBN 978-1-55939-057-6
 The Golden Letters (1996)  Namkhai Norbu (Foreword), John Reynolds (Translator and Editor) . Snow Lion Publications. ISBN 1-55939-050-6
 The Mirror: Advice on the Presence of Awareness (1996)  Namkhai Norbu (Author), Adriano Clemente (Translator), Andrew Lukianowicz (Translator) . Station Hill Press. ISBN 1-886449-10-4
 Self-Liberation: Through Seeing with Naked Awareness (2000) ' John Mrydhin Reynolds (Translator), Namkhai Norbu (Foreword) . Station Hill Press. ISBN 0-88268-058-7 The Supreme Source: The Fundamental Tantra of the Dzogchen Semde (1999) Chogyal Namkhai Norbu (Author), Adriano Clemente (Author) . Snow Lion Publications. ISBN 1-55939-120-0
 Drung, Deu and Bön (2002)  Namkhai Norbu (Author) . Paljor Publications. ISBN 81-85102-93-7
 Journey Among the Tibetan Nomads (2002) Namkhai Norbu. Paljor Publications. ISBN 81-86470-10-7
 Dzogchen Teachings (2006) Namkhai Norbu. Snow Lion Publications. ISBN 1-55939-243-6
 Yantra Yoga. The Tibetan Yoga of Movement (2008) Namkhai Norbu. Snow Lion Publications. ISBN 1-55939-308-4
 Budismo y dzogchén. La doctrina del Buda y el vehículo supremo del budismo tibetano (2000) Elías Capriles - Ediciones La Llave -  (ISBN 8492393378 ISBN 9788492393374) ''

Referencias 

Organizaciones no gubernamentales
Dzogchen
Budismo en Argentina